Регистр:
 Регистр (цифровая техника) — последовательное или параллельное логическое устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.
 Регистр процессора — сверхбыстрая память внутри процессора, предназначенная для хранения адресов и промежуточных результатов вычислений (регистр общего назначения/регистр данных) или данных, необходимых для работы самого процессора.
 Регистр флагов (FLAGS) — регистр процессора, биты (флаги) которого отражают состояние процессора и свойства результатов предыдущих операций.
 Регистр (музыка) — часть звуков, объединённых каким-либо признаком, главным образом тембровым. В каждом голосе условно различают три регистра: высокий, средний и низкий.
 Регистр органа — ряд труб органа одинакового тембра.
  — понятие книгопечатного, типографского и офисного дела, документооборота, полиграфии, лингвистики, шрифтового дизайна; различают верхний (заглавная, прописная буква) и нижний (малая, строчная буква) регистры символов, см. чувствительность к регистру символов, маюскул / минускул, капитель, экслибрис. 
 Регистр — в иконографии смысловая часть композиционного ряда, отделённая широкой полосой.
 Регистр — отопительный прибор, состоящий из нескольких гладких труб, соединенных параллельно.
 Регистр населения, или ЗАГС — поимённый и регулярно актуализируемый перечень жителей, служащий целям административного учёта населения.
 Регистр бухгалтерского учёта (учётный регистр) — элемент организации бухгалтерского учёта на предприятии, предназначенный для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учёту первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учёта и в бухгалтерской отчетности.
 Регистр проверенных организаций (система добровольной сертификации «Регистр проверенных организаций», сокращённо СДС «РПО») — это база данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прошедших оценку соответствия стандарту ГОСТ РПО 2016:2019 (VCS RAO 2016:2019) по 44, 223, 53 и 275 Федеральным Законам РФ.
 Стилевой регистр — система отбора языковых средств в зависимости от социальной ситуации.
 Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) — база данных медицинских и фармацевтических работников, работающих в учреждениях подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральному медико-биологическому агентству.
 Федеральный регистр медицинских организаций (ФРМО) — база данных медицинских организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

См. также 
 Регистрация — запись, фиксация фактов или явлений с целью учёта и придания им статуса официально признанных актов (регистрация рождения или брака); внесение в список, в книгу учёта.
 Реестр (значения)

Примечания